Андрей Савицкий: Савицкий, Андрей Анатольевич (род. 1964) — полковник, Герой Российской Федерации.
 Савицкий, Андрей Лукич (1811—1884) — русский общественный деятель и писатель, юрист, адвокат, коллежский советник.